Els espilomelins (Spilomelinae) és una gran subfamília d'arnes de la família Crambidae. Van ser anteriorment inclosa dins de Pyraustinae com a tribu Spilomelini. Els taxonomistes difereixen pel que fa a la correcta col·locació dins de Crambidae, i alguns la tracten com una subfamília (Crambinae) de la família Pyralidae. Si es fa això, els espilomelins es tracten generalment com una subfamília separada dins dels pirálids. Es creu que la subfamília dels espilomelins és polifilética; molts gèneres es col·loquen només aquí temporalment.

Amb prop de 3.800 espècies descrites en el món, aquest és el grup amb més espècies entre els piraloïdeus.

Gèneres que s'inclouen provisionalment a Spilomelinae 

 Aboetheta Turner, 1914
 Acicys Turner, 1911
 Aediodina Strand, 1919
 Aethaloessa Lederer, 1863 (= Chnaura Lederer, 1863)
 Aetholix Lederer, 1863
 Agathodes Guenée, 1854 (= Stenurges Lederer, 1863)
 Agrammia Guenée, 1854
 Agrioglypta Meyrick, 1932
 Agrotera Schrank, 1802 (= Leucinodella Strand, 1918, Nistra Walker, 1859, Sagariphora Meyrick, 1894, Tetracona Meyrick, 1884)
 Aiyura Munroe, 1974
 Alytana J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Anageshna Munroe, 1956
 Analyta Lederer, 1863 (= Alyta Mabille, 1879)
 Anarmodia Lederer, 1863 (= Asparagmia Amsel, 1956, Atheropoda Lederer, 1863, Aetheropoda Amsel, 1956)
 Antigastra Lederer, 1863
 Aphytoceros Meyrick, 1884
 Apilocrocis Amsel, 1956
 Apogeshna Munroe, 1956 (= Euvalva Amsel, 1956)
 Aporocosmus Butler, 1886
 Archernis Meyrick, 1886 (= Chrysommatodes Warren, 1896)
 Aristebulea Munroe & Mutuura, 1968
 Arnia Guenée, 1849
 Arthromastix Warren, 1890
 Arthroschista Hampson, 1893
 Arxama Walker, 1866
 Asciodes Guenée, 1854
 Asturodes Amsel, 1956
 Ategumia Amsel, 1956
 Atelocentra Meyrick, 1884
 Atomopteryx Walsingham, 1891 (= Zellerina Torre & Callejas, 1958, Stenoptycha Zeller, 1863)
 Auchmophoba Turner, 1913 (= Petta Warren, 1895)
 Azochis Walker, 1859 (= Arochis Walker, 1859, Catacteniza Möschler, 1890)
 Bacotoma Moore, 1885
 Beebea Schaus, 1923
 Bicilia Amsel, 1956
 Blepharomastix Lederer, 1863 (= Ichthyoptila Meyrick, 1936, Sozoa Walker, 1866)
 Bocchoris Moore, 1885
 Bocchoropsis Amsel, 1956
 Botyodes Guenée, 1854
 Bradina Lederer, 1863 (= Erilita Lederer, 1863, Pleonectusa Lederer, 1863, Trematarcha Meyrick, 1886)
 Cadarena Moore, 1886 (= Idalia Hübner, 1825)
 Camptomastix Warren, 1892 (= Camptomastyx Hampson, 1896)
 Cangetta Moore, 1886 (= Blechrophanes Turner, 1937)
 Caprinia Walker, 1859 (= Caprina Lederer, 1863)
 Carthade Snellen, 1899 (= Chartade Neave, 1939)
 Ceratarcha Swinhoe, 1894
 Ceratocilia Amsel, 1956
 Ceratoclasis Lederer, 1863 (= Ceratoclassis Hulst, 1886)
 Chabula Moore, 1886
 Chabulina J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Chalcidoptera Butler, 1887 (= Chaleidoptera Carus, 1888, Euthalantha Snellen, 1895)
 Chilochromopsis Munroe, 1964
 Choristostigma Warren, 1892 (= Namangania Amsel, 1952)
 Chromodes Guenée, 1854
 Chrysophyllis Meyrick, 1934
 Chrysothyridia Munroe, 1967
 Cirrhocephalina Munroe, 1995 (= Cirrhocephala Lederer, 1863)
 Cirrhochrista Lederer, 1863 (= Ancalidia de Joannis, 1932, Cirrochrista Warren, 1892, Eucallaenia Snellen, 1892, Margaronia Marumo, 1917, Pachybotys Warren, 1895)
 Cissachroa Turner, 1937
 Cnaphalocrocis Lederer, 1863 (= Bradinomorpha Matsumura, 1920, Dolichosticha Meyrick, 1884, Epimima Meyrick, 1886, Lasiacme Warren, 1896, Marasmia Lederer, 1863, Marasma, Neomarasmia Kalra, David & Banerji, 1967, Prodotaula Meyrick, 1934, Susumia Marumo, 1930)
 Coelorhyncidia Hampson, 1896
 Coenostolopsis Munroe, 1960
 Colomychus Munroe, 1956
 Compacta Amsel, 1956
 Conchylodes Guenée, 1854 (= Ledereria Snellen, 1873)
 Condylorrhiza Lederer, 1863
 Conogethes Meyrick, 1884 (= Dadessa Moore, 1886)
 Coptobasis Lederer, 1863
 Coremata Amsel, 1956 (= Culcita Amsel, 1957)
 Cotachena Moore, 1885 (= Mesothyris Warren, 1892, Syndicastis Meyrick, 1889)
 Criophthona Meyrick, 1884 (= Conoprora Turner, 1913)
 Crocidocnemis Warren, 1889 (= Somatania Möschler, 1890, Somatamia Kimball, 1965)
 Cryptobotys Munroe, 1956
 Cydalima Lederer, 1863 (= Neoglyphodes Streltzov, 2008, Sisyrophora Lederer, 1863, Uliocome Swinhoe, 1900)
 Deana Butler, 1879 (= Adena Walker, 1863, Nesarcha Meyrick, 1884)
 Desmia Westwood, 1832 (= Aediodes Guenée, 1854, Arna Walker, 1856, Hyalitis Guenée, 1854)
 Deuterarcha Meyrick, 1884
 Diacme Warren, 1892
 Diaphania Hübner, 1818 (= Diaphania Stephens, 1829, Eudioptis Hübner, 1823, Phakellura Guilding, 1830, Phacellura J. L. R. Agassiz, 1847, Sestia Snellen, 1875)
 Diaphantania Möschler, 1890 (= Diaphantia)
 Diasemia Hübner, 1825 (= Goniogramma Mann, 1854, Prodelia Doubleday, 1849)
 Diasemiodes Munroe, 1957
 Diasemiopsis Munroe, 1957 (= Diasemopsis Leraut, 1997)
 Diastictis Hübner, 1818 (= Anomostictis Warren, 1892, Diastichtis Forbes, 1923)
 Diathrausta Lederer, 1863 (= Tripodaula Meyrick, 1933, Triplodaula Munroe, 1956)
 Dichocrocis Lederer, 1863 (= Zebrodes Warren, 1896)
 Didymostoma Warren, 1892
 Dolicharthria Stephens, 1834 (= Amaurophanes Lederer, 1863, Dolycharthria Stephens, 1850, Leptarchis Meyrick, 1937, Parastenia Hartig, 1940, Epistenia Chrétien, 1911, Stenia Duponchel, 1845)
 Dracaenura Meyrick, 1886
 Duponchelia Zeller, 1847
 Duzulla Amsel, 1952
 Ebuleodes Warren, 1896
 Ectadiosoma Turner, 1937
 Elbursia Amsel, 1950
 Endocrossis Meyrick, 1889
 Epipagis Hübner, 1825 (= Epipages Hampson, 1918, Stenophyes Lederer, 1863)
 Ercta Walker, 1859 (= Erota Walker, 1859)
 Erilusa Walker, 1866
 Eudaimonisma T. P. Lucas, 1902
 Eulepte Hübner, 1825 (= Acrospila Lederer, 1863)
 Euleucinodes Capps, 1948
 Eurrhyparodes Snellen, 1880 (= Molybdantha Meyrick, 1884)
 Eurybela Turner, 1908
 Eusabena Snellen, 1901
 Filodes Guenée, 1854 (= Auxomitia Lederer, 1863)
 Framinghamia Strand, 1920
 Gadessa Moore, 1885
 Geshna Dyar, 1906
 Gethosyne Warren, 1896
 Ghesquierellana Berger, 1955 (= Ghesquieriellana Munroe, 1959, Phalanta Ghesquière, 1942)
 Glaucobotys Maes, 2008
 Glauconoe Warren, 1892
 Glycythyma Turner, 1908
 Glyphodella J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Glyphodes Guenée, 1854 (= Caloptychia Hübner, 1825, Calliptychia J. L. R. Agassiz, 1847, Dysallacta Lederer, 1863, Disallacta Lederer, 1863, Morocosma Lederer, 1863)
 Goliathodes Munroe, 1974
 Goniorhynchus Hampson, 1896
 Gonocausta Lederer, 1863
 Gypodes Munroe, 1976
 Haritalodes Warren, 1890
 Hedyleptopsis Munroe, 1960
 Hemopsis Kirti & Rose, 1987
 Herpetobotys Maes, 2001
 Herpetogramma Lederer, 1863 (= Acharana Moore, 1885, Coremataria Amsel, 1956, Culcitaria Amsel, 1957, Macrobotys Munroe, 1950, Pachyzancla Meyrick, 1884, Pantoeocome Warren, 1896, Piloptila Swinhoe, 1894, Ptiloptila Hampson, 1899, Stenomelas Hampson, 1912, Stenomeles Warren, 1892)
 Heterudea Dognin, 1905
 Hileithia Snellen, 1875
 Hodebertia Leraut, 2003
 Hoterodes Guenée, 1854
 Hydriris Meyrick, 1885 (= Antiercta Amsel, 1956, Spanista Lederer, 1863; Glaphyriinae?)
 Hydropionea Hampson, 1917
 Hymenia Hübner, 1825 (= Zinckenia Zeller, 1852)
 Hymenoptychis Zeller, 1852 (= Syrbatis Walker, 1863)
 Indogrammodes Kirti & Rose, 1989
 Ischnurges Lederer, 1863 (= Nesolocha Meyrick, 1886)
 Lamprosema Hübner, 1823 (= Lamphosema Schaus, 1940)
 Laniifera Hampson, 1899
 Laniipriva Munroe, 1976
 Legrandellus J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Lepidoneura Hampson, 1896
 Leucinodes Guenée, 1854 (= Hyperanalyta Strand, 1918, Leuctinodes South, 1897, Sceliodes Guenée, 1854)
 Leucochroma Guenée, 1854
 Leucochromodes Amsel, 1956
 Lineodes Guenée, 1854 (= Ciraphorus Dyar, 1910, Scoptonoma Zeller, 1873)
 Liopasia Möschler, 1882 (= Dichotis Warren, 1892, Terastiodes Warren, 1892)
 Lipararchis Meyrick, 1934 (= Notaspis Warren, 1892)
 Loxmaionia Schaus, 1913
 Loxomorpha Amsel, 1956 (= Chrysobotys Munroe, 1956)
 Loxostegopsis Dyar, 1917 (= Loxotegopsis Dyar, 1917)
 Luma Walker, 1863 (= Loxocorys Meyrick, 1894, Pelena Moore, 1886, Pelina Hampson, 1897, Petena Neave, 1940)
 Lygropia Lederer, 1863 (= Hyperthalia Warren, 1896)
 Lypotigris Hübner, 1825
 Macaretaera Meyrick, 1886 (= Trichoptychodes Swinhoe, 1894, Trigonophylla Turner, 1937)
 Macrobela Turner, 1939
 Malaciotis Meyrick, 1934
 Maracayia Amsel, 1956
 Marasmianympha Munroe, 1991
 Maruca Walker, 1859 (= Maruea Walker, 1859, Siriocauta Lederer, 1863)
 Marwitzia Gaede, 1917
 Mecyna Doubleday, 1849
 Meekiaria Munroe, 1974
 Megaphysa Guenée, 1854
 Megastes Guenée, 1854
 Meroctena Lederer, 1863
 Merodictya Warren, 1896
 Mesocondyla Lederer, 1863
 Metallarcha Meyrick, 1884 (= Panopsia Turner, 1913)
 Metasia Guenée, 1854 (= Clasperia Hartig, 1952, Hystrixia Hartig, 1952)
 Metoeca Warren, 1896
 Metraeopsis Dognin, 1905 (= Metracopsis Neave, 1940)
 Microgeshna J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Micromartinia Amsel, 1957 (= Martinia Amsel, 1956)
 Microphysetica Hampson, 1917 (= Falx Amsel, 1956, Falcimorpha Amsel, 1957)
 Microthyris Lederer, 1863 (= Crossophora Möschler, 1890, Grossophora Munroe, 1956)
 Mimophobetron Munroe, 1950
 Mimorista Warren, 1890
 Mimudea Warren, 1892
 Mukia Amsel, 1954
 Myriostephes Meyrick, 1884
 Myrmidonistis Meyrick, 1887
 Nacoleia Walker, 1859 (= Aplomastix Warren, 1890, Orthocona Warren, 1896, Semioceros Meyrick, 1884)
 Nausinoe Hübner, 1825 (= Lepyrodes Guenée, 1854, Phalangiodes Guenée, 1854)
 Nausinoella J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Nehydriris Munroe, 1974
 Neoanalthes Yamanaka & Kirpichnikova, 1993
 Neoleucinodes Capps, 1948
 Neostege Hampson, 1910
 Niphograpta Warren, 1892
 Nolckenia Snellen, 1875
 Nomophila Hübner, 1825 (= Macronomeutis Meyrick, 1936, Stenopteryx Duponchel, 1845)
 Nonazochis Amsel, 1956
 Nosophora Lederer, 1863 (= Analthes Lederer, 1863, Analtes Lederer, 1863, Eidama Walker, 1866)
 Notarcha Meyrick, 1884 (= Haritala Moore, 1886)
 Notesia Yamanaka, 1992
 Nothomastix Warren, 1890
 Obtusipalpis Hampson, 1896
 Omiodes Guenée, 1854 (= Charema Moore, 1888, Coenostola Lederer, 1863, Coenolesta Whalley, 1962, Deba Walker, 1866, Hedylepta Lederer, 1863, Hedilepta Lederer, 1863, Lonchodes Guenée, 1854, Loxocreon Warren, 1892, Merotoma Meyrick, 1894, Pelecyntis Meyrick, 1884, Phycidicera Snellen, 1880, Spargeta Lederer, 1863)
 Ommatobotys J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Ommatospila Lederer, 1863 (= Thelda Walker, 1866)
 Omphisa Moore, 1886
 Orphanostigma Warren, 1890 (= Orphanostagma J. C. Shaffer & Munroe, 2007)
 Orphnophanes Lederer, 1863 (= Syntomodora Meyrick, 1894)
 Orthoraphis Hampson, 1896
 Orthospila Warren, 1890
 Osiriaca Walker, 1866 (= Myriotis Meyrick, 1885)
 Otiophora Turner, 1908
 Pachynoa Lederer, 1863 (= Hypermeces Turner, 1933, Pitacanda Moore, 1886)
 Palpita Hübner, 1808 (= Apyrausta Amsel, 1951, Conchia Hübner, 1821, Hapalia Hübner, 1818, Hvidodes Swinhoe, 1900, Margarodes Guenée, 1854, Ledereria Marschall, 1875, Margaronia Hübner, 1825, Paradosis Zeller, 1852, Sarothronota Lederer, 1863, Sebunta Walker, 1863, Sylora Swinhoe, 1900, Tobata Walker, 1859)
 Pantographa Lederer, 1863 (= Pantographis Lederer, 1863, Pantograpta Hampson, 1899)
 Paramecyna Amsel, 1961
 Paranacoleia Inoue, 1982
 Parapilocrocis Munroe, 1967
 Pardomima Warren, 1890 (= Pachyparda E. L. Martin, 1955)
 Parotis Hübner, 1831 (= Cenocnemis Warren, 1896, Chloauges Lederer, 1863, Enchocnemidia Lederer, 1863, Pachyarches Lederer, 1863)
 Patania Moore, 1888 (= Pleuroptya Meyrick, 1890)
 Pectinobotys Munroe, 1959
 Pelinopsis Dognin, 1905
 Penestola Möschler, 1890
 Perisyntrocha Meyrick, 1894
 Pessocosma Meyrick, 1884
 Phaedropsis Warren, 1890 (= Trichognathos Amsel, 1956, Trichognathus Edwards & Vevers, 1975)
 Phostria Hübner, 1819 (= Antennodes Swinhoe, 1906, Condega Moore, 1886, Hoplisa Snellen, 1899, Oedematarcha Swinhoe, 1900, Parbokla Swinhoe, 1900, Plectrona Snellen, 1895, Plectroctena Snellen, 1881, Saroscelis Meyrick, 1894, Vatica Walker, 1869)
 Phryganodes Guenée, 1854 (= Phyganodes Dognin, 1907)
 Physematia Lederer, 1863
 Piletocera Lederer, 1863 (= Alutefa Swinhoe, 1900, Danaga Moore, 1885, Diplotyla Meyrick, 1886, Ellogima Turner, 1913, Erebangela Meyrick, 1886, Graphicopoda Butler, 1886, Hormatholepis Butler, 1886, Ptilaeola Meyrick, 1886, Rinecera Butler, 1884, Sematosopha Meyrick, 1937, Strepsimela Meyrick, 1886)
 Pilocrocis Lederer, 1863 (= Anisoctena Meyrick, 1894, Pilocrosis Janse, 1917)
 Platamonina J. C. Shaffer & Munroe, 2007 (= Platamonia Lederer, 1863)
 Plateopsis Warren, 1896
 Platygraphis Dyar, 1918
 Poliobotys J. C. Shaffer & Munroe, 2007
 Polygrammodes Guenée, 1854 (= Astura Guenée, 1854, Dichocrocopsis Dyar, 1910, Dichocropsis Munroe, 1983, Hilaopsis Lederer, 1863)
 Polygrammopsis Munroe, 1960
 Polythlipta Lederer, 1863
 Praeacrospila Amsel, 1956
 Praephostria Amsel, 1956
 Pramadea Moore, 1888
 Prenesta Snellen, 1875 (= Praenesta Hampson, 1899)
 Prionopaltis Warren, 1892
 Proleucinodes Capps, 1948
 Prooedema Hampson, 1896
 Prophantis Warren, 1896
 Prorodes Swinhoe, 1894 (= Idiostrophe Warren, 1896)
 Proternia Meyrick, 1884
 Psara Snellen, 1875 (= Epichronistis Meyrick, 1886)
 Pseudognathobotys Maes, 2001
 Pycnarmon Lederer, 1863 (= Aripana Moore, 1886, Entephria Lederer, 1863, Eutrichotis Swinhoe, 1900, Pyralocymatophora Strand, 1918, Satanastra Meyrick, 1890)
 Pygospila Guenée, 1854 (= Lomotropa Lederer, 1863, Pygosspila Lederer, 1863, Telespasta Swinhoe, 1906)
 Pylartes Walker, 1863
 Pyradena Munroe, 1958
 Rehimena Walker, 1866
 Rhagoba Moore, 1888
 Rhectosemia Lederer, 1863 (= Rhectosomia Lederer, 1863)
 Rhectothyris Warren, 1890
 Rhimphalea Lederer, 1863
 Rhimphaliodes Hampson, 1893 (= Rhimphaleodes Hampson, 1896)
 Sacculosia Amsel, 1956
 Salbia Guenée, 1854 (= Salbiomorpha Snellen, 1875)
 Samea Guenée, 1854 (= Pterygisus Butler, 1886, Isopteryx Guenée, 1854)
 Sameodes Snellen, 1880
 Sameodesma Hampson, 1918
 Sathria Lederer, 1863
 Scaptesylodes Munroe, 1976
 Sedenia Guenée, 1854
 Sericophylla Turner, 1937 (= Sericophora Turner, 1937)
 Siga Hübner, 1820
 Sinomphisa Munroe, 1958
 Sparagmia Guenée, 1854
 Spilomela Guenée, 1854
 Spoladea Guenée, 1854
 Stemorrhages Lederer, 1863 (= Stemmorhages)
 Steniodes Snellen, 1875 (= Heringiella Berg, 1898, Heringia Hedemann, 1894, Scaeocerandra Meyrick, 1936)
 Stenorista Dognin, 1905
 Syllepis Poey, 1832
 Syllepte Hübner, 1823 (= Arthriobasis Warren, 1896, Epherema Snellen, 1892, Haitufa Swinhoe, 1900, Haliotigris Warren, 1896, Neomabra Dognin, 1905, Nothosalbia Swinhoe, 1900, Polycorys Warren, 1896, Subhedylepta Strand, 1918, Sylepta Hübner, 1825, Syllepta Hübner, 1826, Troctoceras Dognin, 1905)
 Symmoracma Meyrick, 1894
 Synclera Lederer, 1863 (= Synctera Möschler, 1886)
 Syngamia Guenée, 1854 (= Ochlia Hübner, 1823)
 Syngamilyta Strand, 1920
 Syngropia Hampson, 1912
 Syntrita Dognin, 1905
 Tabidia Snellen, 1880
 Talanga Moore, 1885
 Tanaophysa Warren, 1892
 Tanaophysopsis Munroe, 1964
 Tatobotys Butler, 1881 (= Cometura Meyrick, 1886)
 Terastia Guenée, 1854 (= Tersatia Lederer, 1863)
 Tessema J. F. G. Clarke, 1986
 Tetridia Warren, 1890
 Torqueola Swinhoe, 1906
 Trichaea Herrich-Schäffer, 1866 (= Acridura Butler, 1875, Phryctena Oberthür, 1881)
 Trigonobela Turner, 1915
 Tylostega Meyrick, 1894
 Tyspanodes Warren, 1891
 Udea Guenée in Duponchel, 1845 (= Melanomecyna Butler, 1883, Mnesictena Meyrick, 1884, Notophytis Meyrick, 1932, Protaulacistis Meyrick, 1899: 246, Protocolletis Meyrick, 1888, Stantira Walker, 1863)
 Udeoides Maes, 2006
 Ulopeza Zeller, 1852 (= Pseudanalthes Warren, 1890, Pseudanaltes Hampson, 1898, Xacca Walker, 1869, Xasca Neave, 1940)
 Voliba Walker, 1866 (= Gabrisa Walker, 1866, Stereocopa Meyrick, 1885)
 Zagiridia Hampson, 1897
 Zebronia Hübner, 1821
 Zenamorpha Amsel, 1956
 Zeuzerobotys Munroe, 1963 (= Zeurzerobotys Munroe, 1963)

Gèneres antics 
 Cyclocena Möschler, 1890
 Epactoctena Meyrick, 1937
 Protonoceras Warren, 1890 (= Metoportha Meyrick, 1894)

Galeria d'imatges

Referències